Сен-Феликс ():
 Сен-Феликс (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Сен-Феликс (Верхняя Савойя) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя.
 Сен-Феликс (Ло) — коммуна во Франции, департамент Ло.
 Сен-Феликс (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта.
 Сен-Феликс (Уаза) — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Сен-Феликс (Шаранта) — коммуна во Франции, департамент Шаранта.

См. также 
 Сен-Феликс-де-Бурдей
 Сен-Феликс-де-Люнель
 Сен-Феликс-де-Сорг